Varallo steht für:

 Varallo (Piemont), eine Gemeinde in der Provinz Vercelli, Piemont, auch Varallo Sesia genannt
 Sacro Monte di Varallo, ein Teil des Weltkulturerbes in der Ortschaft Varallo
 Varallo Pombia, eine Gemeinde in der Provinz Novara, Piemont

Es der Familienname von:

 Francisco Varallo (1910–2010), argentinischer Fußballspieler
 Marcello Varallo (* 1947), italienischer Skirennläufer
Tanzio da Varallo, eigtl. Antonio D’Enrico (1575/80–1632/33), italienischer Maler